Osoby o tym nazwisku:
 Hayao Kawabe – japoński piłkarz
 Mana Kawabe – japońska łyżwiarka figurowa
 Torashirō Kawabe – japoński wojskowy